Telefantasy è stata un'emittente televisiva privata romana, che iniziò a trasmettere il 10 novembre 1976 sul canale UHF 44 dagli studi siti in un garage di via Sestio Calvino, nelle vicinanze di piazza Cinecittà, nell'omonimo quartiere, e ritrasmessa da un ripetitore installato sulla terrazza di un albergo presso il Monte Ripoli a Tivoli.

Come altre emittenti site nella periferia romana, Telefantasy programmava trasmissioni decisamente popolari, realizzate alla buona, e caratterizzate da show musicali con dediche ed esibizioni del pubblico, nonché lunghe dirette telefoniche in cui si dava libero sfogo ai telespettatori.
La trasmissione notturna volgeva nel trasgressivo, con diversi film vietati (per lo più commedie erotiche all'italiana), spogliarelli ed altri programmi di richiamo.
Programma cult, l'appuntamento del sabato notte Buonanotte con Emanuelle, parodiato da Paolo Panelli nel varietà RAI Ma che sera, dove non viene risparmiata la stessa emittente, lì chiamata TeleFamily.

Telefantasy aveva come monoscopio un sole ridente molto colorato il cui sorriso era formato dalle lettere del nome dell'emittente e gli occhi dai numeri del canale, il 44.

Telefantasy non ebbe vita lunga e dopo pochi anni fu rifondata in New Telefantasy. Il palinsesto si appoggiava sempre più a quello del network milanese Rete A, continuando con la programmazione glamour, come lo show Ciao Eva condotto da Paolo Mosca.

Il canale analogico UHF 44 fu utilizzato dal network musicale All Music.

Reti televisive del Lazio del passato
Aziende della città metropolitana di Roma Capitale